Cugnot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Cugnot (1899–1933), französischer Radsportler
 Nicholas Cugnot (auch Nicolas Cugnot; 1725–1804), französischer Offizier und Erfinder